Haarle (Hellendoorn), een dorp in de gemeente Hellendoorn, in de Nederlandse provincie Overijssel.
 Haarle (Tubbergen), een plaats in de gemeente Tubbergen, in de Nederlandse provincie Overijssel.